Вельде, або Велде — нідерландське прізвище:

Династія нідерландських художників 
 Есайас ван де Вельде (1590—1630) — нідерландський художник і гравер.
 Ян ван де Вельде (1593 -?) — нідерландський гравер і живописець, двоюрідний брат попереднього.
 Віллем ван де Вельде старший (1612—1693) — нідерландський художник-мариніст, брат Есайаса ван де Вельде.
 Віллем ван де Вельде молодший (1633—1707) — нідерландський художник-мариніст, син Віллема ван де Вельде Старшого.
 Адріан ван де Вельде (1635—1672) — нідерландський художник, син Віллема ван де Вельде Старшого і брат Віллема ван де Вельде Молодшого.
 Анрі ван де Вельде (1863—1957) — бельгійський художник і архітектор, засновник бельгійського модерну.
  (1895—1981) — нідерландський художник.

Інші персоналії 
  (1932—2001) — фризький письменник (Нідерланди).
  (1873—1937) — нідерландський гінеколог.

Див. також 
 Еміль Вандервельде

Примітки

Посилання 
 
Нідерландські прізвища